Nohel ist der Familienname von:

 Gustav Nohel (1896–1962), österreichisch-deutscher Politiker und SA-Funktionär
 Pavel Nohel, tschechischer Eishockeyspieler, war mehrmals Kapitän beim Eishockeyclub HC Kometa Brno
 Vinzenz Nohel (1902–1947), österreichischer Hilfsarbeiter, Nationalsozialist und Täter im Rahmen der Aktion T4